Huragan Paul (1982)
 Huragan Paul (2012)

Zobacz też